Katwa steht für:

 Katwa (Indien), Stadt in Indien
 Katwa (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo